Caldera o Calderas hace referencia a varios artículos:

Gastronomía 
 Caldera (plato), plato de arroz caldoso valenciano, típico de la comarca de la Huerta Norte.

Maquinaria 
 Caldera (máquina), en el ámbito industrial, máquina que sirve para producir vapor, cuya presión se usa para mover una turbina u otras aplicaciones.
 Caldera (calefacción), componente de un sistema de calefacción y para producir agua caliente sanitaria.
 Caldera (cocina), en España y en gran parte de Hispanoamérica, denomina al recipiente usado para calentar y servir agua (cafetera, tetera, vasija del mate, etc.).

Toponimia 
 Caldera (Chile), comuna ubicada en la Región de Atacama;
Caldera (Costa Rica), puerto en el Océano Pacífico, en el cantón de Esparza;
 Caldera (Luya), pueblo en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, Perú;
 Caldera (Chiriquí), localidad de la Provincia de Chiriquí, Panamá.
 La Caldera, departamento de la Provincia de Salta, Argentina;
 Parroquia Calderas, parroquia en Barinas, Venezuela;
 Río Calderas (o Azul), en Barinas, Venezuela;
 Parque nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, España;

Personajes 
 Jesús Caldera, político español.
 Rafael Caldera, expresidente de Venezuela.
 Juan José Caldera, político venezolano, hijo del anterior.

Además 
 Caldera volcánica, una depresión causada por el hundimiento de una cámara magmática.
 Caldera, antiguo nombre de la empresa de software SCO Group.
 Caldera, antiguo nombre de Strunz & Farah, grupo de jazz latino, originario de Costa Rica.
 Caldera (o caldero), en Heráldica, es una figura artificial, usada en número variable, en el campo del escudo o en orla, opcionalmente con patas y un asa rematada con cabezas de serpientes. Signo de ricahombría, aparece en el blasón de la mayoría de los Grandes de España.
 Calderas (P-209), buque militar de la República Dominicana.